Molekulska formula -{C2H7N}- se može odnositi na:

 Dimetilamin
 Etilamin